Bunker Hill Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Bunker Hill Township du comté de  Macoupin dans l'Illinois,
  du comté d'Ingham dans le Michigan.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships